The Thing (1979), desenho animado da Marvel Comics
The Thing (1982), filme com Kurt Russell
A Coisa (2011), filme com Mary Elizabeth Winstead (original: The Thing)
Ou ainda:
Thing (Marvel Comics)

Desambiguações de cinema